Пугачов () е град в Русия, административен център на Пугачовски район, Саратовска област.

Население 
Населението му към 1 януари 2018 година е 40 895 души.

Източници 

Градове в Саратовска област